EDLC steht für:
 Electric Double-Layer Capacitor, ein elektronisches Bauelement, siehe Superkondensator
 den ICAO-Code für den Flugplatz Kamp-Lintfort

EDLC